Zaru o Sile, ciutat cananea del sud de Palestina
 Zaru (gastronomia), estri de cuina